Craig Thomson puede hacer referencia a:

Craig Thomson, futbolista escocés.
Craig Thomson, árbitro escocés.